Fayot ist der Nachname folgender Personen:

 Ben Fayot (geboren 1937), luxemburgischer Politiker
 Franz Fayot (geboren 1972), luxemburgischer Jurist und Politiker